Паровая конверсия — получение чистого водорода из лёгких углеводородов (например метана, пропан-бутановой фракции) путём парового риформинга (каталитической конверсии углеводородов в присутствии водяного пара).
Реформирование газового пара является самым популярным и самым дешевым способом производства водорода. По сравнению с, например, электролизом воды, количество водорода, полученного на единицу потребляемой энергии, намного выше.

Риформирование парового природного газа обычно происходит в два этапа. Первый этап называется первым риформингом и осуществляется в трубах, заполненных никелевым катализатором, нанесенным на алюминиевую подложку. Тепло, необходимое для процесса, подается через стенки труб, нагретых снаружи путем сжигания другой части природного газа.

Стадии 
 гидрирование сырья на кобальт-молибденовом катализаторе и поглощение сероводорода;
 предварительный риформинг;
 конвекционный риформинг в печи специальной конструкции;
 конверсия выделившегося СО в СО2;
 очистка продуктового водорода в блоке короткоцикловой адсорбции (КЦА).

Химические процессы 

R-SH + H2 = H2S + R-H — реакция гидроочистки сырья;

CxHy + xH2O = xCO + (x + 0,5y)H2 — реакция парового риформинга;

CH4 + H2O = CO + 3H2 — реакция парового риформинга;

CO + H2O = CO2 + H2 — реакция конверсии СО

Продуктовый водород поступает на блок очистки КЦА, где на специальных угольных фильтрах происходит его очистка до 99,9 % об.

Необходимо отметить, что вследствие высоких температур процесса, для рекуперации тепла, на установке предусмотрена выработка водяного пара, который является также и сырьём процесса.

Химическая промышленность
Химическая технология